Morville kan syfta på:
 Morville, Manche, en kommun i departementet Manche i regionen Basse-Normandie i norra Frankrike
 Morville, Shropshire, en ort i  grevskapet Shropshire i England
 Morville, Vosges, en kommun i departementet Vosges i regionen Lorraine i nordöstra Frankrike